Koehandel (uitdrukking), Nederlandse uitdrukking
 Koehandel (kaartspel), kaartspel